

Patronyme 

 Chaudhry Pervaiz Elahi (1945-), homme politique pakistanais.
 Fazal Elahi Chaudhry (1904-1982), homme politique et homme d'État pakistanais.
 Hossein Elahi Ghomshei (1940-), figure marquante de la culture et de la littérature iranienne de l'époque moderne.
 Nour Ali Elahi, plus connu sous le nom d'Ostad Elahi (1895-1974), penseur spirituel, musicien et haut magistrat iranien.

Toponyme 

 Choqa Elahi, village de la province de Kermanshah en Iran.